A 59, A59 oder A-59 steht für:
 Deutschland (A 59), ein Schulschiff der Bundesmarine

Autostraßen:
 A59 road, eine Hauptstraße in England
 Autostrada A59, eine Autobahn in Italien 
 Autovía A-59, Autobahn in Spanien
 Bundesautobahn 59, eine Autobahn in Deutschland
 Rijksweg 59, eine Autobahn in den Niederlanden

A59